Capanema (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Capanema (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Capanema (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará